Kostelů zasvěcených svatému Duchu je více:

katedrály
 Katedrála svatého Ducha (Hradec Králové)

jiné kostely
 Kostel svatého Ducha (Broumov)
 Kostel svatého Ducha (Břidličná)
 Pravoslavný chrám svatého Ducha (Chomutov)
 Kostel svatého Ducha (Chomutov)
 Kostel svatého Ducha (Dobrnice)
 Kostel svatého Ducha (Dobruška)
 Kostel svatého Ducha (Hořičky)
 Kostel svatého Ducha (Jihlava)
 Kostel svatého Ducha (Krčín)
 Kostel svatého Ducha (Krnov)
 Kostel svatého Ducha (Krupka)
 Kostel svatého Ducha (Kunštát)
 Kostel svatého Ducha (Libáň)
 Kostel svatého Ducha (Most)
 Kostel svatého Ducha (Neprobylice)
 Kostel svatého Ducha (Nový Bor)
 Kostel svatého Ducha (Olomouc)
 Kostel svatého Ducha (Opava)
 Kostel svatého Ducha (Ostrava)
 Kostel svatého Ducha (Praha)
 Kostel svatého Ducha (Rýnovice)
 Kostel svatého Ducha (Římov)
 Kostel svatého Ducha (Staré Město)
 Kostel svatého Ducha (Stráž)
 Kostel svatého Ducha (Šumná)
 Kostel svatého Ducha (Šumperk)
 Kostel svatého Ducha (Telč)

Na Slovensku:
 Kostel svatého Ducha (Devínska Nová Ves)
 Kostel svatého Ducha (Dúbravka)
 Kostel svatého Ducha (Košice)
 Kostel svatého Ducha (Medzilaborce)
 Kostel svatého Ducha (Nitra)
 Kostel svatého Ducha (Žehra)

V Maďarsku:
 Kostel svatého Ducha (Hévíz)

Ve Španělsku:
 Kostel svatého Ducha (Salamanca)

Ve Francii:
 Kostel svatého Ducha (Paříž)

V Chorvatsku:
 Kostel svatého Ducha (Split)

Svatému Duchu je i spoluzasvěcováno:
 Kostel svatého Ducha a svatého Hrobu (Liběchov)

Svatému Duchu se zasvěcují i kaple, viz Kaple svatého Ducha.

Související články 
 Kostel Seslání Ducha svatého

Externí odkazy